Infante Alfonso af Spanien (født 3. oktober 1941 i Rom, død 29. marts 1956 i Estoril), hvis fulde navn var Don Alfonso Cristino Teresa Ángelo Francisco de Asís y Todos los Santos de Borbón y Borbón Dos-Sicilias, var en spansk prins og den yngste af den tidligere spanske konges, Juan Carlos', søskende.

Sammen med sin storebror studerede Alfonso fra 1950 på skoler i sit hjemland indtil hans tragiske død i 1956. Alfonso døde som følge af et pistolskud, der blev affyret på et tidspunkt, hvor de to brødre var alene sammen i Alfonsos værelse. Den officielle forklaring lød på, at Alfonso havde været ved at rense pistolen, da den gik af og ramte ham i hovedet, hvorved han døde næsten øjeblikkeligt. Vedholdende rygter vil dog vide, at skuddet blev affyret af Juan Carlos, der for sjov havde peget på sin lillebror og trykket på aftrækkeren uden at være klar over, at pistolen var ladt.

Eksterne henvisninger 
 Mikkelson, Barbara. "A Royal Mystery" 

Kongelige fra Spanien
Personer fra Rom